Лёфгрен () — имя собственное и распространённая в скандинавских странах фамилия:

 Лёфгрен, Клара (1843—1923) — шведская художница.
 Лёфгрен, Йеспер (род. 1997) — шведский футболист.
 
 Лёфгрен, Микаэль (род. 1969) — шведский биатлонист. 
 Лёфгрен, Мия (род. 1976) — шведская певица, участница «Rednex» (1998—2001).
 Лёфгрен, Свен (1910—1978) — шведский врач.
 Лёфгрен, Сигвард (1928—1996) — шведский футболист.
 Лёфгрен, Эрик Йохан (1825—1884) — финский художник.